Die Abkürzung MSAA steht für:

 Multisample anti-aliasing
 Microsoft Active Accessibility, eine Programmierschnittstelle für den Zugriff auf Benutzeroberflächen
 Magical Shopping Arcade Abenobashi
 Multiple Sclerosis Association of America
 Ministry of State for Antiquities Affairs, ägyptisches Staatsministerium für Altertümer-Angelegenheiten

Abkürzung